Vitesse kwam in het seizoen 1975/1976 voor het vierde jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1975/'76 onder leiding van drie verschillende trainers. Ned Bulatović begon het seizoen, maar bij de wedstrijd tegen SC Cambuur op 21 september zat Jan de Bouter al op de bank bij afwezigheid van Bulatović. De volgende dag diende Bulatović zijn ontslag in bij Vitesse. De Bouter bleef daarna trainer tot hij op 4 april ontslagen werd. Vitesse stelde Clemens Westerhof aan als opvolger, hoewel Westerhof niet over de juiste papieren beschikte. De KNVB ging hier maar tijdelijk mee akkoord en verzocht Vitesse voor de nacompetitie een nieuwe trainer aan te stellen. Henk Wullems die al aangesteld was voor het nieuwe seizoen begon hierdoor al op 1 juni 1976. Wullems liet Westerhof het seizoen als (assistent)trainer afmaken en nam zelf plaats op de tribune tijdens de nacompetitiewedstrijden.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de vijfde plaats met 42 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich met de vierde periodetitel voor de nacompetitie, maar met de derde plaats in de nacompetitie werd geen promotie naar de Eredivisie bereikt.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de eerste ronde van Helmond Sport.

In de competitie bezochten gemiddeld 3.667 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Nacompetitie

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1975/76
 KNVB beker 1975/76

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1975/76